Брайан Барнетт (; род. 10 февраля 1987, Эдмонтон, Альберта, Канада) — канадский спринтер, специализировавшийся на беге на 200 метров. В 2013 году перешёл в бобслей и представлял Канаду на Олимпийских играх в Сочи. Один из спортсменов, принимавших участие и в летних, и в зимних Олимпийских играх

Лёгкая атлетика 
На чемпионате мира среди юниоров 2006 года в беге на 200 м занял второе место, а также участвовал 2007, 2009 и в 2011 годах. На Олимпийских играх 2008 не финишировал в первом раунде соревнований. На Панамериканских играх 2007 в Рио-де-Жанейро выиграл серебряную медаль на эстафете 4×100 метров.

Брайан в настоящее время тренируется в Эдмонтоне под руководством тренера Квина Секулича.

Личные рекорды

Бобслей 
Барнетт перешёл в бобслей в 2013 году. На Олимпиаде в Сочи в паре с Джастином Криппсом занял 6-е место, а в четвёрке с Кристофером Спрингом, Джеймсом Макнотоном и Тимоти Рэндаллом занял 13-е место.

Ссылки 
 Брайан Барнетт на сайте Олимпийских игр в Сочи
 
 Брайан Барнетт на сайте Олимпийского комитета Канады

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Бобслеисты Канады
Участники летних и зимних Олимпийских игр
Бегуны на короткие дистанции Канады
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года